Příjmení Baar, přechýleně Baarová, má více osob:
 Charles van Baar van Slangenburgh (1902–1978) – nizozemský fotbalista
 Eduard Baar von Baarenfels (1855–1935) – rakousko-uherský c.k. polní podmaršálek
 Eduard Baar-Baarenfels (1885–1967) – rakouský politik
 Hugo Baar (1873–1912) – moravský malíř
 Hugo Baar (Colonia Dignidad) – německý spoluzakladatel Colonia Dignidad v Chile
 Jindřich Šimon Baar (1869–1925) – český spisovatel a kněz
 Johannes Baar-Baarenfels (* 1963) – rakouský architekt
 Josef Baar (duchovní) (1835–1907) – český katolický duchovní
 Josef Baar (fotbalista) (* 1946) – český fotbalista
 Josef Baar (politik) (1852–1933) – český politik, poslanec zemského sněmu, starosta Třeboně
 Kamilla Baar (* 1979) – polská herečka
 Roland Baar (1965–2018) – německý veslař
 Wolfgang Baar (* 1933) – německý politik (SPD)

ženský tvar
 Hančí Baarová (1917–1947) – česká spisovatelka
 Lída Baarová (1914–2000) – česká herečka
 Lenka Baarová (* 1978) – česká sólová flétnistka

Česká příjmení
Německá příjmení